Een trio is een combinatie van drie elementen of drie personen die op enigerlei wijze samenwerken.
Trio kan verwijzen naar:
 Trio (muziek);
 Trio (seksualiteit);
 Trio (werk);
 De Grote Drie;

Films 
 Trio (1950) van Ken Annakin en Harold French;
 Trio (2003) van Aleksandr Proshkin met Andrey Panin, Mikhail Porechenkov en Mariya Zvonaryova;
 Trio (2019) van en met Matteo Simoni, Ruth Beeckmans en Bruno Vanden Broecke;

Muziek 
Trio (band), een Duitse band (actief van 1980 tot 1985) met als grote hit het nummer "Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht Du Liebst Mich Nicht Aha Aha Aha";
 Trio (Rhys Marsh), een studioalbum van Rhys Marsh;
 Trio (Dolly Parton, Linda Ronstadt & Emmylou Harris), het eerste van twee gezamenlijke albums van Dolly Parton, Linda Ronstadt en Emmylou Harris;

Personen 
 Werner Trio, Vlaams radiomaker;

Overig 
 Trio (volk) (of Tiriyó), een Zuid-Amerikaans Indianenvolk;
 Trio (taal), de taal van het Indianenvolk Trio;
 Trio (Citosa), een voormalige busonderneming;
 Trio (rekenspel), een spel van Ravensburger.

Zie ook 
 Duo
 Kwartet